Port lotniczy Kapsztad
 Cost Per Thousand
 Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego
 Symetria CPT
 Test ciągłego wykonywania (CPT)
 CPT (spedycja) – Carriage paid to... (a named place of destiantion)